Fang-šan může být:
 Fang-šan (Čching-tchien) () – část okresu Čching-tchien prefektury Li-šuej v provincii Če-ťiang
 Fang-šan (Čchü-fu) ( – část města Čchü-fu v provincii Šan-tung
 Fang-šan (Jü-čou) () – část městského okresu Jü-čou v provincii Che-nan
 Fang-šan (Liao-ning) () – město v okrese Chej-šan provincie Liao-ning
 Fang-šan (Lu-čou) () – část města Lu-čou v provincii S'-čchuan
 Fang-šan (Peking) () – městský obvod Pekingu
 Fang-šan (Šan-si) () – okres prefektury Lü-liang v provincii Šan-si
 Fang-šan (Tchaj-wan) () – obec na Tchaj-wanu
 Fang-šan (Ťiang-su) () – město v okrese Tung-chaj provincie Ťiang-su